Villaines kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villaines-en-Duesmois, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villaines-la-Carelle, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Villaines-la-Gonais, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Villaines-la-Juhel, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Villaines-les-Prévôtes, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villaines-les-Rochers, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villaines-sous-Bois, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 
 Villaines-sous-Lucé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Villaines-sous-Malicorne, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,